Sulze ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Bernhard Sulze (1829–1889), Organist und Hochschullehrer
 Emil Sulze (1832–1914), deutscher lutherischer Pfarrer
 Heinrich Sulze (1888–1958), deutscher Architekt, Bauforscher und Baubeamter

Sülze steht für:
 einen Leckstein für die Hege von Tieren

Siehe auch:
 Sülze (Begriffsklärung)